Гран-при Макао Формулы-3 2010 — это 28-й в истории приз для машин этой техники, проведённый на улицах Макао. Гоночный день состоялся 21 ноября 2010.

Приз вновь является гонкой поддержки для одного из соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей.

Впервые в истории соревнования для техники этого класса гонку выигрывает не новый пилот. Более того, итальянцу Эдоардо Мортаре удаётся завоевать аомыньский приз второй год подряд.

Заявочнй лист 
 Все участвующие пилоты используют шасси Dallara F308.

Отчёт

Тренировки и квалификация 
Валттери Боттас выигрывает тренировку перед первой квалификационной сессией. Лишь 0.01 секунды ему уступает действующий победитель гран-при Эдоардо Мортара. Пятёрку лучших дополнили Лоренс Вантхор, Роберто Мерхи и Карлос Уэртас. По ходу сессии произошло несколько серьёзных происшествий: Даниэль Абт, Феликс Розенквист, Рио Харьянто и Кимия Сато разбили свои Dallara, а Уильям Баллер и Майкл Хо провели несколько экскурсий за пределы трассы.

Первая квалификационная сессия осталось за Мортарой, показавшим своё время в самый нужный момент. Ближайшие соперники, могшие проехать круг быстрее, вынуждены были сбросить скорость после аварии Джаземана Джафара в Fishermen’s Bend. Лучшим новичком по итогам сессии стал Марко Виттман, занявший третье место. После сессии судьи вынесли несколько штрафов: Карлос Муньос был лишён своего 26-го места за неявку на процедуру взвешивания по ходу квалификации; несколько пилотов были наказаны сдвигом на 5 позиций на старте квалификационной гонки за несброс скорости в зоне действия жёлтых флагов после аварии Джафара.

Вторая тренировка была укорочена судьями до получаса. Разминочная сессия вновь осталась за Боттасом, сумевшим на последнем круге опередить Мортару на шесть десятых. Вновь не обошлось без ряда аварий. Многочисленные паузы на расчистку трассы в заездах всех серий вынудили, в итоге, организаторов перенести вторую квалификацию на утро субботы.

Борьба в заключительной квалификационной сессии во многом вновь свелась не к выявлению быстрейшего, а к выявлению наиболее удачливого пилота, проехавшего свой круг по трассе в тот момент, когда на ней не случалось бы никаких аварий. Длительное время с этим наилучшим образом справлялись пилоты Signature. В какой-то момент они даже претендовали на то, чтобы полностью занять два первых ряда стартового поля, однако незадолго до конца их лишил такой возможности Валттери Боттас. Поул, в итоге, достался Мортаре. Далее, с солидными отрывами, оказались Боттас, Вантхор и Абт. Лучшим из группы оштрафованных оказался Карлос Уэртас, показавший 7-е время. Лишённый всех времён в первом сегменте Карлос Муньос смог квалифицироваться на 10-м ряду.

Квалификационная гонка 
Старт чуть лучше удался Абту — в борьбе в три ряда он смог оказаться чуть более удачлив и перед Восточно-китайским изгибом возглаил гонку. Впрочем к Лиссабону Мортара контратаковал и вернул себе лидерство. Позади из-за собственных ошибок вылетают Наср и Коладо. Британец сходит. Чуть дальше Симс теряет контроль над болидом на стартовой прямой и заканчивает гонку в барьере; Уэбб не попадает в поворот Лиссабон. Несмотря на многочисленные обломки гонка продолжается в режиме зелёных флагов.

Защитив на старте своё лидерство Мортара в дальнейшем комфортно лидирует. Следом, поначалу, идут Абт, Боттас и Вантхор. На третьем круге несколько удачных атак удаются бельгийцу и Лоренс за короткий отрезок отыгрывает сразу две позиции. На втором круге гонку покидает очередной британец — вылетает Ллойд. Неудачи Боттаса продолжаются — вскоре его догоняет и обходит Мерхи. Испанец вскоре обходит и Абта, но незадолго до финиша на его Dallara начинают барахлить тормоза и гонку он заканчивает лишь 22-м.

Боттас к финишу так и не смог пройти Абта, а значит весь подиум в квалификационной гонке достался Signature. До финиша добираются 25 пилотов, из которых 24 отстали от лидера менее чем на круг.

Основная гонка 
Тройка машин Signature уверенно берёт старт и избегает всяческих неприятностей. Позади в хаосе стартового круга сталкиваются и сходят трио Räikkönen Robertson Racing и Карлос Муньос. Посчитав количество обломков чрезмерным, судьи выпускают машину безопасности.

На рестарте происходит перегруппировка сил — несколько удачных действий Абта выводят его в лидеры, а Мортара, наоборот, совершает несколько ошибок и проваливается на третье место. Немец, впрочем, лидировал недолго — ошибка Даниэля в Solitude Esses приводит к сходу. Судьи вновь вынуждены выпустить на трассу машину безопасности.

Очередной рестарт лучше удаётся Мортаре — перед Лиссабоном он проходит Вантхора и возвращает себе лидерство. Бельгиец в дальнейшем сосредоточился на удержании своих позиций, на которые ближе к финишу пытался посягать Валттери Боттас. Одно время боровшийся с финном Маркко Виттман к финишу чуть потерял темп и финишировал четвёртым.

Неудачник квалификационного заезда Рорберто Мерхи в основной гонке смог совершить впечатляющий прорыв и, отыграв 14 позиций, финишировал восьмым. Гонку смогло завершить 24 пилота — все в круге с лидером.

Результаты

Квалификация 
 Квалификация проводится в две 45-минутные сессии. Одна из них проведена 18 ноября, другая же — 20,Решётка для квалификационной гонки определена по итогам лучшего круга для каждого пилота по итогам обеих сессий.

Примечание: Жирным выделена быстрейшая сессия.

Квалификационная гонка

Основная гонка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Большого приза 2010 года 

Макао
Моторные виды спорта
Ноябрь 2010 года
Формула-3